Silvestro est un nom propre italien, variante italienne de , qui peut faire référence à :

Prénom 
Silvestro est un prénom masculin italien notamment porté par :
 Silvestro Aldobrandini (1587-1612), cardinal italien ;
 Silvestro Chiesa (1623-1657), peintre italien ;
 Silvestro de Buoni (?-1484), peintre italien ;
 Silvestro Ganassi (1492-), musicien, musicologue et théoricien de la musique italien ;
 Silvestro Invrea (1530-1607), doge italien,  doge de Gênes ;
 Silvestro Lega (1826-1895), peintre italien ;
 Silvestro Mazzolini da Prierio (1456 ou 1457-1523), théologien italien ;
 Silvestro Milani (1958-), coureur cycliste italien ;
 Silvestro Morvillo (1525-), peintre italien ;
 Silvestro Valeri (1814-1902), peintre italien ;
 Silvestro Valier (1630-1700), doge italien,  doge de Venise ;

Patronyme 

  (1988-), joueur de football américain ;
  (1981-), acteur italien ;
 Simona de Silvestro (1988-), pilote automobile suisse d'origine italienne.

Pseudonyme 

 Silvestro dell'Aquila, pseudonyme de Silvestro di Giacomo (ca. 1450-1504), architecte et sculpteur italien ;
 Silvesro Gallico (1901-1990), historien de la littérature et critique littéraire italien.

Personnage de fiction 
 , album italien de bande dessinée.

Article connexe 
 

Prénom italien
Patronyme italien